Frans voor kust, onder andere Côte d'Azur
twee Franse departementen: Côte-d'Or en Côtes-d'Armor
Franse wijnstreken:
Côte de Beaune
Côtes de Nuits
Côtes du Rhône 
Côtes du Ventoux
Franse gemeenten met de naam La Côte

Cotes (Valencia), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Cotes (geslacht), een kevergeslacht uit de familie snoerhalskevers (Anthicidae)